Jerzy Andrzejewski (1909–1983) – prozaik, publicysta, felietonista, scenarzysta, polityk
 Jerzy Andrzejewski (1925–2008) – funkcjonariusz służby bezpieczeństwa i generał brygady MO
 Jerzy Andrzejewski (ur. 1948) – fotograf, fotoreporter